A prova do skeet masculino do tiro dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputada nos dias 15 e 16 de agosto na Arena de Tiro de Pequim.

Medalhistas

Qualificação

Final

Referências 
 

Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008